Geografia:
 Osage (Iowa)
 Osage (Oklahoma)
 Osage (Wyoming)
 Osage City, població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Osage Beach, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Etnografia: 
Osages, tribu índia englobada en el grup deghia de la família sioux.
Osage, llengua sioux parlada pels osage